Kim Lykkeskov (né le  à Vojens au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

En club 
Formé au Vojens IK, il débute dans le championnat du Danemark en 2001. L'équipe remporte l'AL-Bank ligaen en 2006, 2009 et 2010. Il est nommé capitaine en 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
2010 : nommé meilleur joueur.
2010 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En Club

International 

|2008 || align="left"|  Danemark || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2009 || align="left"|  Danemark || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|- 
|2010 || align="left"|  Danemark || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2011 || align="left"|  Danemark || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2010-2011 || align="left"|  Danemark || align="left"| International || 16 || 1 || 1 || 2 || 6

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1983
Naissance au Danemark
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur international danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace